Казерини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Казерини, Марио (1874—1920) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и актёр эпохи немого кино.
  (ур. Гаспарини; 1884—1969) — итальянская актриса, жена Марио Казерини.
  (1901—1952) — итальянский сценарист и продюсер, сын Марио и Марии Казерини.